Ива́н Три́фонов:
 Трифонов, Иван Андреевич (1849—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.
 Трифонов, Иван Михайлович (1918—1965) — советский подполковник, Герой Советского Союза.
 Трифонов, Иван Сергеевич (1924—1959) — полный кавалер ордена Славы.
 Трифонов, Иван Яковлевич (1918 —?) — историк. Участник Великой Отечественной войны.